Andraž Šporar, né le  à Ljubljana, est un footballeur international slovène. Il évolue au poste d'attaquant au Panathinaïkós.

Biographie

Carrière en club 

Lors du mercato d'hiver 2016, Andraž Šporar s'engage au FC Bâle jusqu'en 2020.

Carrière internationale

Statistiques

Palmarès 
  Olimpija Ljubljana
 Champion de Slovénie en 2016
 Vice-champion de Slovénie en 2013
  FC Bâle
 Champion de Suisse en 2016 et 2017
 Vainqueur de la Coupe de Suisse en 2017
  Slovan Bratislava
 Champion de Slovaquie en 2019
 Vainqueur de la Coupe de Slovaquie en 2018

Références

Liens externes 
 

Footballeur international slovène
Joueur du NK Interblock
Joueur de l'Olimpija Ljubljana
Joueur du FC Bâle
Joueur de l'Arminia Bielefeld
Joueur du ŠK Slovan Bratislava
Joueur du Sporting Clube de Portugal
Joueur du Sporting Braga
Joueur du Middlesbrough FC
Naissance en février 1994
Naissance à Ljubljana